Atom steht für:

 Atom, ein chemisch nicht weiter teilbarer Baustein der Materie
 Atom (Format), Standards für die Kommunikation im Web
 Atom (Maßtheorie), eine bestimmte Teilmenge eines Maßraumes
 ATOM (Radschützenpanzer), ein französisch-russischer Radpanzer
 Atom (Texteditor), ein Texteditor
 Atom™, Künstlername von Uwe Schmidt (Musiker) (* 1968), deutscher Musiker
 Acorn Atom, britischer Homecomputer, siehe Acorn #Der Acorn Atom
 Ariel Atom, britischer Sportwagen
 Intel Atom, eine Familie von Mikroprozessoren von Intel
 The Atom, US-amerikanische Comicserie

Siehe auch:
 Atom Rock, Felsen der Antarktis
 Captain Atom, eine Reihe von Comicpublikationen